Alessandro Borgia (1431-1503) – papa cattolico
 Alessandro Borgia (1682-1764) – arcivescovo cattolico e storico italiano
 Alessandro Borgia (1783-1871) – luogotenente generale del Sovrano Militare Ordine di Malta